In der Stammtafel der schiitischen Imame sind alle religiösen „Vorsteher“ (imām) jener schiitischen Glaubensgemeinschaften des Islam enthalten, bei denen die dynastische Vererbbarkeit des mit der Würde verbundenen und unteilbaren Charismas (baraka), dass durch die Ehe Alis mit der Tochter des Propheten Mohammed weitergetragen wird, ein zentrales Element der Glaubenslehre darstellt. Dies betrifft die zwei großen schiitischen Gemeinschaften der „Zwölfer“ und der Ismailiten. Ausgenommen ist davon das Imamat der Zaiditen, das bei denen nicht erblich ist und die zur Erlangung dieser Würde einzig eine alidische Abstammung voraussetzen.

Farblegende

Stammtafel

Literatur 
 Farhad Daftary: The Isma’ilis: Their History and Doctrines. Cambridge University Press, 1992 ISBN 978-0-521-42974-0 (2. Auflage 2007)
 Heinz Halm: Die Schia. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1988 ISBN 3-534-03136-9.

S
 
Schiiten
Qasim-Schahi-Ismailit